Това е списък на телевизионните оператори, които осигуряват телевизионното излъчване на Примера дивисион (Ла Лига) от испанския футболен шампионат.

Международните телевизионни оператори

Американски оператори

Азиатски оператори

Европейски оператори

Близкия изток

Океания 
ESPN Австралия вече няма да излъчват Примера дивисион на територията на Австралия и Нова Зеландия.

Външни препратки 
Ла Лига (Официален сайт)

Източници 

Примера дивисион